Czarny parasol – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Zbigniew Gabiński, a rysunków Andrzej Kamiński. Drugą część przygód przedstawionych w tym zeszycie zawiera następny komiks z tej serii zatytułowany Studnia.

Fabuła komiksu 

Pan Feliks pracownik łódzkiej pijalni piwa poznaje w pracy dwóch osobników. Postanawia ich śledzić, dzięki temu dowiaduje się, że zarabiają na życie handlem kradzionymi zegarkami i okradaniem niedoszłych klientów na bazarze, proponuje im większy "skok". Razem organizują włamanie do magazynu centrali sprzętu medycznego. Włamanie organizują na tak zwany "parasol", dostając się do pomieszczenia wycinając otwór w podłodze piętro wyżej. Sposób w jaki dostają się do pomieszczenia i idealny porządek na miejscu przestępstwa pozwala milicji sądzić, że ma do czynienia ze specjalistami w swojej dziedzinie. Prowadzący sprawę milicjanci postanawiają prosić o pomoc kapitana Żbika, który przybywa do Łodzi i postanawia zaangażować się w śledztwo.

Dodatki 

Umieszczone w pierwszym wydaniu. 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym apeluje do młodzieży o poprawę bezpieczeństwa na drogach.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Kazimierza Wypycha, który ocalił przed śmiercią pod kołami tramwaju dwuletniego Roberta Izerta. 
 Na ostatniej stronie umieszczono zapowiedź następnego komiksu z serii i kronikę MO - rok 1945.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1971 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 2016 - "Ongrys"

Bibliografia 

 Z. Gabiński, A. Kamiński: Czarny parasol. Warszawa: Sport i Turystyka, 1971.

Kapitan Żbik